Sport
 Allister Coetzee (né en 1963), entraîneur sud-africain de rugby à XV ;
 Andries Coetzee (né en 1990), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Claire Coetzee (née en 1983), trampoliniste sud-africaine et néo-zélandaise ;
 Danie Coetzee (né en 1977), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Drikus Coetzee (né en 1994), coureur cycliste namibien ;
 Eduard Coetzee (né en 1979), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Gerrie Coetzee (1955-2023), boxeur sud-africain ;
 Jeff Coetzee (né en 1977), joueur sud-africain de tennis ;
 Johannes Coetzee (né en 1988), joueur namibien de rugby à XV ;
Louzanne Coetzee (née en 1993), athlète handisport sud-africaine ;
 Marcell Coetzee (né en 1991), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Michael Coetzee (né en 1979), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Rudi Coetzee (né en 1981), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Ryan Coetzee (né en 1995), nageur sud-africain.
 Culture
 Hannes Coetzee (né en 1944), guitariste sud-africain ;
 J. M. Coetzee (né en 1940), romancier sud-africain, prix Nobel de littérature ;
 Politique
Ryan Coetzee (né en 1973), homme politique sud-africain

Patronyme sud-africain
Homonymie